Sixt steht für:

 Sixt SE, Mietwagenunternehmen

Orte in Frankreich:
 Sixt-Fer-à-Cheval, Gemeinde im Arrondissement Bonneville, Département Haute-Savoie
 Sixt-sur-Aff, Gemeinde im Arrondissement Redon, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Sixt, Gemeinde im Arrondissement Bonneville, Département Haute-Savoie
 Saint-Jean-de-Sixt, Gemeinde im Arrondissement Annecy, Département Haute-Savoie

Sixt ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Sixt (* 1958), deutsche Schriftstellerin 
 Erich Sixt (* 1944), deutscher Unternehmer
 Eva Sixt (* 1967), deutsche Schauspielerin, Sängerin, Sprecherin und Autorin
 Friedrich Sixt (1895–1976), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Sixt von Armin (1851–1936), deutscher General der Infanterie
 Gudrun Sixt, deutsche Schwimmerin
 Gustav Sixt (1856–1904), deutscher Lehrer und Archäologe

 Harald Wolfgang Sixt (* 1950), deutscher Boxer
 Hermann Sixt (* 1957), deutscher Fußballspieler

 Paul Sixt (1908–1964), deutscher Kapellmeister
 Regine Sixt (* 1943), deutsche Unternehmerin
 Stefan Sixt (* 1955), deutscher Kulturmanager und Publizist
 Theodor Sixt (1834–1897), deutscher Unternehmer
 Thomas Sixt (* 1975), deutscher Koch und Autor

Siehe auch:
 Sixte
 Sixtus